Kokain steht für
 Kokain, Droge
 Kokain (1949), Filmtitel
 Kokain (Lied), Lied von Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz
 Kokain (Roman), Roman von Pitigrilli
 Kokain. Eine moderne Revue, 1925 in fünf Nummern erschienene illustrierte Zeitschrift

Siehe auch:
 Cocaine
 Cockayne